Kornati su mjesto na istoimenom otočju, na otoku Kornatu.

Stanovništvo 
Prema popisu 2001. u mjestu živi sedmero ljudi, raspoređeno u 3 domaćinstva. Dugo vrijeme je otok bio nenaseljen.

Kretanje broja stanovnika za naselje Kornati

Izvori 

Naselja u Šibensko-kninskoj županiji